Satrup steht für:
 Satrup (Mittelangeln), einen Ortsteil der Gemeinde Mittelangeln in Schleswig-Holstein
 Amt Satrup (historisch), nun Amt Mittelangeln, ein Amt in Schleswig-Holstein
 den deutschen Namen von Sottrup, einen Ort in der Sønderborg Kommune in Dänemark

 Satruper Stufe, eine Stufe der jungsteinzeitlichen Trichterbecherkultur